Богдан Николаевич Бойчук (11 октября 1927, с. Бертники, Тарнопольское воеводство, Польская Республика — 10 февраля 2017, Киев, Украина) — украино-американский поэт-модернист, прозаик, переводчик и литературный критик, член Нью-Йоркской группы, один из её основателей. Член ОУП «Слово» и НСПУ, лауреат Международной литературной премии им. Н. Гоголя (1998).

Биография 
В 1944 году при отступлении немцы схватили его и забрали в Германию на принудительные работы. После Второй мировой войны он находился в лагере перемещённых лиц в городе Ашаффенбург, где и получил среднее образование. В 1949 году переехал в США и поселился в Нью-Йорке. Через полгода у него обнаружили туберкулёз, что вынудило его провести три года в санатории «Stony Wold», в горах на севере штата Нью-Йорк. Там он увлекся литературой и начал писать стихи. В 1953 году после открытия противотуберкулёзных лекарств вернулся в Нью-Йорк, где в 1957 году закончил учиться на инженера-электронщика в Городском колледже Нью-Йорка. До 1992 года работал в этой области.

Литературная деятельность 
В начале 1950-х годов активно влился в украинскую литературную жизнь. С тех пор его деятельность не ограничивалась только поэтическим творчеством. Он также писал и издавал драматические произведения, прозу, переводы с английского, испанского и русского языков на украинский, и с украинского — на английский. Проявлял себя и на ниве литературоведческой критики, являлся автором большого количества статей, рецензий, предисловий. Составитель и соредактор двух антологий украинской поэзии, автор мемуаров «Спомини в біографії» и т. п.

Бойчук — один из соучредителей Нью-Йоркской группы, был соредактором ежегодника этой Группы «Новые Поэзии» (1959—1971), инициатором и главным редактором литературно-художественного ежеквартального журнала «Світо-Вид» (1990—1999), издававшегося в Нью-Йорке и Киеве. С 1961 до 1973 года являлся литературным редактором ежемесячного журнала «Сучасність» (Мюнхен). Он — член Национального союза писателей Украины. В последние годы жизнипопеременно проживал в Глен-Спее (США) и в Киеве.

Особенности поэтики 
Богдан Бойчук — художник слова с трагическим мировосприятием. Он решительно пошёл на эксперимент, отказываясь от традиционного стихосложения, от упорядоченной метрической поэтики. Поэт заявил:  Утверждение себя шло и из-за неприятия жизненной философии, отвержения политических лозунгов старшего поколения. Бойчук утверждал недекларативную и нетенденциозную поэзию, провозглашая самоценность лирики, её эстетическую самостоятельность, лишённую идеологических клише. Он воспринял философию экзистенциалистов, современных ему течений, стал создателем нового поэтического видения в XX в. Бойчук видит жестокость жизни, ход судьбы, непреодолимости противоречий между лицом и историей.

Его стихи отличает то, что они воспроизводят внутренний мир человека, который пережил или переживает историческую катастрофу, мир лирического героя, который сумел выстоять, подняться над осуществлением, выстроить, хотя бы в поэзии, целостность мира на оставленных пепелищах. Будучи по своему мировосприятию экзистенциалистом, Б. Бойчук таким понятием, как смерть, страдания, трагизм, предоставляет универсальное значение. Но растерянности, меланхолии, пассивности в его лирике нет, — здесь присутствует энергия, жажда познания жизни во всех её проявлениях. На его взгляд, личность должна всегда оставаться собой. Её бытие — это одинокое «Я», где она находит свою суверенность, которую она видит в воспоминаниях («Так мало воспоминаний, слишком мало, чтобы забыть…»).

В лирике Бойчука мир изменчив, богат. Особое место в нём занимает любовь. Интимная лирика поэта — не просто поэзия о влюблённых и их чувствах. В поступках и мыслях героя оказываются симпатии и антипатии души, его миропонимания, моральные принципы. Цикл «О женщине и время желтения» хоть и имеет традиционные образы «карих глаз», «рассвета», но выполнен в другой тональности, чем украинские народные песни. В стихотворении «Время встречи в поле» автор наделяет лирического героя размышлениями, свидетельствующими не столько о страсти, привязанности и влюблённости, сколько об истории человеческого сердца, истории духа, стремлении понять и найти себя.

Особое место в творчестве Богдана Бойчука занимает пьеса «Голод». Она посвящена трагической странице истории украинского народа — голода 1933 года. Драматург плодотворно учился у таких французских авторов, как М. Бютор, А. Роб-Грийе, а особенно С. Беккет, чьи драматические произведения перевел на украинский. Как и автор пьесы «В ожидании Годо», украинский драматург использует скупой стиль и пантомиму. В «Голоде» действие открывает пантомимно-балетное действо, а придает произведению трагичности в поле распятая фигура Христа, у которой и изображаются голодные Мужчина и Женщина с маленьким ребёнком на руках. Драматург достигает большой эмоциональной силы благодаря искусно построенному диалогу: внешне он как будто прост. Это разговоры о хлебе и ни о чём больше, но они отчётливо воздействуют на читателя и зрителя. Такую же роль играет скрупулёзная фиксация движений, перечисление действия. Голодная Украина здесь ассоциируется с распятым Христом. Символом власти, злой демонической силы являются «те, что в мундирах», которые издеваются над украинскими крестьянами, бьют, морят голодом, стреляют. Здесь идет спор о человечности и бесчеловечности, добре и зле, жизни и смерти. Здесь каждый должен доказать себе, что он человек и даже при таких условиях не теряет человеческое в себе, готов на сочувствие и самопожертвование во имя другого.

На произведения Б. Бойчука заметно влияние философии Жана Поля Сартра, автора знаменитого трактата «Экзистенциализм — это гуманизм». Перекличка чётко прослеживается на образе Мужчины: «Человек — это свобода». Так же в таком русле идёт бунт разума против религии. Если нет Бога, то все позволено. Этим руководствуются «Те, что в мундирах», сознательно обрекая на голодную смерть крестьян. Для них не существует никаких моральных ценностей. В стиле поэтики экспрессионизма драматург показывает своих героев в момент кризиса и катастрофы. А поэтому их поступки и переживания приобретают бурный и судорожный характер. Слово становится криком души, стон — криком. На головы палачей сыплются проклятия, звучат причитания по убитым, замученным. Церковное пение перемежается с молитвой Женщины и колыбельной песней. Схватка человека и эпохи выступает как неразрешённый конфликт. Однако Бойчук — гуманист, он верит в жизнь и человека. На вопрос Мужчины, чему учила Женщина-учительница в школе детей, она ответила: «Я учила любить». Любовь должна победить зло — такое обобщение несёт образ Женщины, которая назвалась Марией.

Драматург осуждает тоталитарный режим, показывая его преступления перед человечеством. Но пьеса не является пессимистической. Финал её несёт жизнеутверждающую ноту. Хотя Мужчина умирает, но он дарит маленькому ребёнку жизнь. В жизни есть вера — ребёнок должен выжить и нести эстафету рода дальше. Человечество неистребимо, как и добро, которое побеждает зло.

Сложные философские проблемы бытия, боли эпохи, трагедия народа отразились в произведениях Б. Бойчука. Он остро чувствовал обеднение, даже упадок человеческого и человечности в окружающем мире. И отчаяние поэта по этому поводу понятны читателю.

Пафос творчества Бойчука — гуманистическая защита человека, стоицизм, внимание к интенсивной духовной жизни.

Произведения 
Поэзия

Проза
 «Дві жінки Альберта», роман (В-во «Факт», Київ, 2002);
 «Спомини в біографії», мемуари (В-во «Факт», Київ, 2003);
 «Три романи» («Краєвиди підглядника», «Аліпій II і його наречена», «Життя з Алісою поза дзеркалом»), романи ((В-во «Факт», Київ, 2004);
 «Над сакральним озером», роман ((В-во «Факт», Київ, 2006);
 «Розанна з Нивок», роман (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2011);
 «Мої феміністки. Щоденності схибнутого поета», повісті (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2011);
 «Мітологія Карпат. Гуцульська зрада: Поезії, Роман» (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2012);
 «Паноптикум ДіПі: трилогія», роман (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2013);
 «Над сакральним озером. Кохання поза світанком», дилогія, роман (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2014)
 «Прощання в Парижі», повісті, ораторія (Літературна аґенція «Піраміда», Львів, 2016).

Литературоведческие произведения
 «Координати», антологія сучасної української поезії на Заході, в двох томах, співупорядник і співредактор із Богданом Т. Рубчаком (В-во «Сучасність», Нью-Йорк — Мюнхен, 1969);
 «Театр-Студія Йосипа Гірняка й Олімпії Добровольської» — студія, упорядник (В-во Нью-Йоркської Групи, Нью-Йорк, 1975);
 «Зібрані твори Олекси Стефановича», упорядник (В-во «Євшан-Зілля», Торонто, 1975).
 «Зібрані твори Богдана Кравцева», упорядник (В-во Нью-Йоркської Групи, том 1 — Нью-Йорк, 1978; том 2 — Нью-Йорк, 1980; том 3 — Київ, 1994);
 «Спомини» Йосипа Гірняка, упорядник (В-во «Сучасність», Нью-Йорк — Мюнхен, 1982); «Поза традиції»,
 антологія української модерної поезії в діяспорі, упорядник (В-во Канадського Інституту Українських Студій, Київ — Торонто — Едмонтон — Оттава, 1993).

Переводы

Искусствоведческие монографии
 «Христя Оленська, олії, біжутерія, скульптури», упорядник (В-во «Анна», Київ — Нью-Йорк, 2002);
 «Аркадія Оленська-Петришин, олійні твори, офорти», упорядник (В-во «Анна», Київ — Нью-Йорк, 2003).

Литературно-критические статьи

Театр

Балет
 «Балет Вірського в Нью-Йорку» (журнал «Сучасність», число 6, Мюнхен, 1962);
 «Відбуті і невідбуті зустрічі з Павлом Вірським» (журнал «Сучасність», число 9, Мюнхен, 1980);
 «Вуппертальський театр танцю Піни Бауш» (журнал «Сучасність», число 10, Мюнхен, 1984);
 «Пільоболюс» — від біологічної скульптурности до містерійности" (журнал «Сучасність», число 10, Мюнхен, 1985);
 «Балету Пола Тейлера — 35» (журнал «Світо-Вид», число 3, Київ — Нью-Йорк, 1990);
 «Марта Ґрегем відійшла у всечасся» (журнал «Світо-Вид», число 2, Київ — Нью-Йорк, 1992.

Примечания

Литература 
 Бондаренко А. Мовні знаки темпорального змісту у філософсько-поетичному дискурсі Богдана Бойчука // Слово і Час. — 2000. — № 12. — С.47-51.
 Літературні вечори в Українському Інституті Модерного Мистецтва Чикаго, 1973—2006 // Укладачі: Віра Боднарук, Володимир Білецький. — Донецьк: Український культурологічний центр, 2006. — 140 с.
 Ткачук М. Богдан Бойчук. — Т., 1994.
 Ткачук М. Лекції — Відродження української літератури 20-х років ХХ ст. [курс лекцій для студентів філологічного факультету зі спеціальності українська мова та література]
 М. Ільницький (ЕСУ), Б. Мельничук. Бойчук Богдан Миколайович // Тернопільський енциклопедичний словник : у 4 т. / редкол.: Г. Яворський та ін. — Тернопіль : Видавничо-поліграфічний комбінат «Збруч», 2004. — Т. 1 : А — Й. — 696 с. — ISBN 966-528-197-6. — С. 159.
 Маркусь Д. Бойчук Богдан // Енциклопедія української діяспори / Гол. ред. В. Маркусь, спів-ред. Д. Маркусь. — Нью-Йорк — Чикаго, 2009. — Кн. 1. — С. 72—73.
 Моренець В. Богдан Бойчук // Слово і час. — 1997. — № 10. — С. 32—33.
 Ревакович М. Крізь іншу призму (Про феномен і поезію Нью-Йоркської групи) // Півстоліття напівтиші: Антологія поезії Нью-Йоркської групи / упоряд М. Ревакович. — К.: Факт, 2005. — С. 17—40.
 Ткачук М. П. У річищі гуманізму (Богдан Бойчук) // Інтерпретації: Літературно-критичні статті, творчі портрети українських поетів XX століття. — Тернопіль, 1999. — С. 99—122.
 Скорина Людмила. Література та літературознавство української діаспори. Курс лекцій. — Вид. 2-е, доп. — Черкаси: Брама-Україна. — 2005. — С. 163—8.

Ссылки 
 Богдан Бойчук: «В Україні шістдесятників дозволили як противагу Нью-Йоркській групі» 
 Богдан-Бойчук на сайте nspu.org.ua
 Богдан-Бойчук на сайте ukrcenter.com

Члены Национального союза писателей Украины